Anthony Watson – lunghista statunitense
Anthony Watson – rugbista a 15 inglese
Anthony Watson – skeletonista giamaicano